Мугла — топоним:
 Мугла — ил, административная единица в Турции;
 Мугла — город в Турции;
 Мугла — село в Болгарии.